Leimatbach und Leimattbach sind Gewässernamen:

 Leimatbach (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs nach Triensbach-Erkenbrechtshausen (Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Leimatbach (Röslau), linker Zufluss der Röslau bei Seußen, Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Leimattbach, rechter Zufluss des Klusbachs bei Aesch, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft